Dendryphiopsis är ett släkte av svampar. Dendryphiopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendryphiopsis